Astor Silva foi um instrumentista, compositor, arranjador e regente de música popular brasileira.

Discografia 
 Vamos fazer um samba?/Agora é cinza
 Jairo na folia/Ao som dos guisos
 A pisada é essa/Vai na marra
 Chorinho de boite/Sombra e água fresca
 No melhor da festa/Baião lusitano
 Mambomengo/Sete estrelas

Instrumentistas do Rio de Janeiro (estado)
Compositores do Rio de Janeiro (estado)
Arranjadores do Rio de Janeiro (estado)
Naturais da cidade do Rio de Janeiro